

Film en tv 
 The Gathering (1977) een Amerikaanse dramafilm uit 1977
 The Gathering (1998), een film uit 1998
 The Gathering (2002) een Amerikaanse/Britse thriller-/horrorfilm uit 2002
 The Gathering (televisieserie) een Amerikaanse televisieserie uit 2007

Muziek 
 The Gathering (album), een album van de toetsenist Kit Watkins
 The Gathering (band), een Nederlandse band
 The Gathering (Testament), een album van de thrashmetalband Testament
 The Gathering (concert), concerten op het gebied van elektronische muziek in Philadelphia
 The Gathering (Jørn Lande), een album van de Noorse hardrockzanger Jørn Lande
 The Gathering (Infected Mushroom), een album van trance-band Infected Mushroom
 The Gathering (Delain), een nummer en single van de Nederlandse gothic metalband Delain

Literatuur 
 The Gathering (Enright), een roman van Anne Enright uit 2007, winnaar van de Man Booker Prize 2007
 The Gathering (Carmody) een boek van de Australische schrijver Isobelle Carmody
 The Gathering (Carroll), een boek van Michael Carroll

Overig 
 Magic: The Gathering, een Amerikaans ruilkaartspel
 Gathering of the Tribes, een festival in San Francisco, Californië, Verenigde Staten
 The Gathering (computers) een jaarlijks Noors computerfeest